!J
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg J
BadenWurttemberg J